Kirna bezeichnet

 deutscher Name der estnischen Landgemeinde Kernu
 Kirna (Lääne-Nigula), Dorf in der estnischen Landgemeinde Lääne-Nigula
 Kirna (Märjamaa), Dorf in der estnischen Landgemeinde Märjamaa
 Kirna (Türi), Dorf in der estnischen Landgemeinde Türi